Die SuperLiga 2022/23 ist die 17. Spielzeit der höchsten serbischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 8. Juli 2022 und endet am 27. Mai 2023. Aufgrund der WM in Katar und der Winterpause ruht der Spielbetrieb nach dem 19. Spieltag vom 14. November 2022 bis 3. Februar 2023.

Modus 
Nach der Vorrunde wird die Liga in zwei Endrunden geteilt. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 erreichen die Meisterschaftsrunde, in der sie in sieben Play-Off-Spielen um die Meisterschaft spielen. Die Vereine auf den Rängen 9 bis 16 spielen in sieben Play-Out-Spielen gegen den Abstieg, die beiden Letztplatzierten steigen direkt ab, während die Vereinen auf Platz 13 und 14 Relegationsspiele gegen den Dritten und Vierten aus der Prva Liga absolvieren. Den Mannschaften wird dabei jeweils die Hälfte der erzielten Punkte aus der in 30 Spieltagen ausgetragenen Vorrunde gutgeschrieben, dabei werden halbe Punkte aufgerundet. Schließlich absolviert nach Ende der Endrunde jeder Verein insgesamt 37 Spiele.

Vereine 
Teilnehmer sind die besten 14 Mannschaften aus dem Vorjahr, sowie die zwei Aufsteiger aus der Prva Liga, FK Javor Ivanjica und FK Mladost Novi Sad.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die acht bestplatzierten Teams des Grunddurchgangs treten je einmal gegeneinander an, um den Meister und die internationalen Startplätze auszuspielen. Alle Ergebnisse aus der Vorrunde werden übertragen.

Abstiegsrunde 
Die acht schlechteren Teams des Grunddurchgangs treten je einmal gegeneinander an, um die beiden Absteiger zu bestimmen. Alle Ergebnisse aus der Vorrunde werden übertragen.

Relegation 
Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 treffen auf die Vereine, die Platz 3 und 4 in der Prva Liga erreichen.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Serbia 2022/23 auf rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23